

Sigle 
 NIP – Numismatici italiani professionisti
 Numero di Identificazione Personale – più comune la sigla inglese PIN (Personal Identification Number)

Codici 
 NIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Air Station, Jacksonville, Stati Uniti

Televisione 
 Nip/Tuck

Altri progetti